Едікур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Едікур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма